6. Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich odbyły się w dniu 27 lutego 1981 w Oberstdorfie na skoczni Heini-Klopfer-Skiflugschanze K-175.

Wyniki 
 Data 27 lutego 1981

Bibliografia 
 Wyniki na stronie skokinarciarskie.pl
 

1981 w Niemczech
1981 w sportach zimowych
Mistrzostwa świata w lotach narciarskich
Sport w Oberstdorfie
Skoki narciarskie w Niemczech